Toto je seznam nejčastějších mužských jmen v Maďarsku. Zahrnuje 100 nejčastějších jmen. Údaje jsou aktuální k roku 2014.

Reference 

Mužská jména
mužských jmen